Cantonul Saint-Symphorien-de-Lay este un canton din arondismentul Roanne, departamentul Loire, regiunea Rhône-Alpes, Franța.

Comune 

|-
| Chirassimont || align="right" | 376 || align="right" | 42114 || align="right" | 42063
|-
| Cordelle || align="right" | 892 || align="right" | 42123 || align="right" | 42070
|-
| Croizet-sur-Gand || align="right" | 284 || align="right" | 42540 || align="right" | 42077
|-
| Fourneaux || align="right" | 617 || align="right" | 42470 || align="right" | 42098
|-
| Lay || align="right" | 710 || align="right" | 42470 || align="right" | 42118
|-
| Machézal || align="right" | 419 || align="right" | 42114 || align="right" | 42128
|-
| Neaux || align="right" | 520 || align="right" | 42470 || align="right" | 42153
|-
| Neulise || align="right" | 1 269|| align="right" | 42590 || align="right" | 42156
|-
| Pradines || align="right" | 679 || align="right" | 42630 || align="right" | 42178
|-
| Régny || align="right" | 1 581 || align="right" | 42630 || align="right" | 42181
|-
| Saint-Cyr-de-Favières || align="right" | 805 || align="right" | 42123 || align="right" | 42212
|-
| Saint-Just-la-Pendue || align="right" | 1 569 || align="right" | 42540 || align="right" | 42249
|-
| Saint-Priest-la-Roche || align="right" | 302 || align="right" | 42590 || align="right" | 42277
|-
| Saint-Symphorien-de-Lay || align="right" | 1 800 || align="right" | 42470 || align="right" | 42289
|-
| Saint-Victor-sur-Rhins || align="right" |  1 126 || align="right" | 42630 || align="right" | 42293
|-
| Vendranges || align="right" | 325 || align="right" | 42590 || align="right" | 42325
|}
 
 

Cantoane în Loire